

Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Вікнина
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Бердичів
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Березна
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Бобровиця
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Болград
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Буринь
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Ворзель
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Генічеськ (також є провулок)
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Дружківка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Єрки (також є провулок)
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Іванівка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Іскрівка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Каланчак
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Кілія 
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Конотоп 
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Кремінна 
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Лазірки 
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Липецьке 
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Миронівка 
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Новоолексіївка (також є провулок)
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Охтирка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Прилуки (також є 2 провулки)
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Решетилівка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Ржищів
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Салькове
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Селище
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в смт. Скороходове
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Соледар
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в селі Фарбоване

Окуповані території:
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Амвросіївка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Вуглегірськ
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Горлівка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Джанкой
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Донецьк
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Макіївка
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Сніжне
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Старий Крим
 Вулиця Паризької Комуни — вулиця в місті Харцизьк

 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Павла Скоропадського в Бердичеві
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Небесної Сотні в Василькові
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Слобідської вулиці в Васищевому
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Олександра Кошиця в Вінниці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Чижевських у місті Гадяч.
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Державності в Глобиному
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Пивогірської вулиці в Градизьку
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Борислава Брондукова в Дніпрі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Запоріжжі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Ісаака Болеславського в Золотоноші
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Ярославської вулиці в Ірпіні
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Європейської вулиці в Калинівці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Євгена Коновальця в Кам'янці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна в Кодимі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Дмитра Вишневецького в Коростені
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Степана Руданського в Костополі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Шкільної вулиці в Красногорівці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Паризька у місті Кременчук
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Паризької вулиці в Кривому Розі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Світлани Барабаш у місті Кропивницький
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Івана Франка в Лиману
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Урожайної вулиці в Лохвиці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Червоної Калини в Луцьку
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Весняної вулиці в Любомлі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Дачної вулиці в Мені
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Козацької вулиці в Мерефі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Гонгадзе в Миколаєві
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Французької вулиці в Нової Каховці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Паризької вулиці в Новоукраїнці
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Козацький Шлях в Обухові
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Івана Котляревського в Овручі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Пилипа Гриценка в Олександрії
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Андрія Чернецького в Пермомайську
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Соборної вулиці в Переяславі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Слобожанської вулиці в Покровську
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в Полтаві
Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Паризької вулиці в Рені
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Скадовську
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Богдана Ступки в Слов'янську
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Полковника Болбочана в Смілі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Ольги Кобилянської у місті Сновськ
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Сергія Табали в Сумах
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в Таращі
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Сергія Мартина в Ужгороді
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Великої Фонтанної вулиці в Умані
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Генерала Удовиченка в Харкові
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Дунайської Флотилії в Херсоні
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Кленової вулиці в Часові Яру
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Кривалівської вулиці в Черкасах
Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Антона Кравса в Чернівцях
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва вулиці Опанаса Шафонського в Чернігові
 Вулиця Паризької Комуни — колишня назва Міліонної вулиці в Чигирині

Вулиці